Jacinta (2017)
 Jacinta (cantora)

Desambiguação